Jordi II de Hessen-Darmstadt (Darmstadt, Alemanya, 1605 - 1661)
 Jordi II de Còrcira, bisbe grec de l'illa de Corfú del  que fou autor de diverses obres teològiques.
 Jordi II de Geòrgia, rei de Geòrgia del 1072 al 1089 
 Jordi II de Grècia (Tatoi, Grècia, 1890) Rei de Grècia (1922-25 i 1935-47).
 Jordi II del Regne Unit o de Hannover (Hannover, 1683 - Londres, 1760), rei de la Gran Bretanya i d'Irlanda, duc de Brunsvic-Luneburg i Príncep elector del Sacre Imperi Romanogermànic 
 Jordi de Rússia (gran duc de Rússia II) (Tsàrskoie Seló, 1871 - Caucas, 1899)
 Jordi II Xifilí, patriarca de Constantinoble (vers el 1191 - 1198) 
 Jordi II de Xipre, religiós grec que fou patriarca de Constantinoble sota el nom de Gregori II de Xipre (1283-1289).
 Jordi II de Saxònia-Meiningen (Meiningen, 1826 - 1914), sobirà del ducat de Saxònia-Meiningen 
 Jordi Albert II d'Erbach-Fürstenau (Fürstenau, Alemanya, 1648 - 1717)
 Giorgi II d'Imerètia (? - 1585), fill gran i successor de Bagrat III d'Imerètia el 1565 
 Joan Jordi II d'Anhalt-Dessau (Dessau, 1627 - Berlín, 1693), príncep alemany de la Casa d'Ascània
 Joan Jordi II de Saxònia (Dresden, Alemanya, 1613 - Freiberg, 1680).